Shaw är ett engelskt namn, vanligt som efternam ovanligt som förnamn.

Personer med efternamnet Shaw

A
A. Jonathan Shaw, bryolog
Andrew Shaw (född 1991), kanadensisk ishockeyspelare 
Anna Howard Shaw (1847–1919), brittisk-amerikansk metodistpräst och kvinnorättsaktivist
Arthur Shaw (1886–1955), amerikansk häcklöpare
Artie Shaw (1910–2004), amerikansk musiker och författare

B
Brewster H. Shaw (född 1945), amerikansk astronaut 
Bryony Shaw (född 1983), brittisk seglare
Byam Shaw (1872–1919), engelsk målare

C
Clement B. Shaw (född 1858), amerikansk författare och översättare från svenska

D
Doc Shaw (född 1992), amerikansk sångare och skådespelare

E
Eland Shaw, irländsk-australisk läkare och entomolog
 Elizabeth Shaw

F
Fiona Shaw (född 1958), irländsk skådespelerska
Francis Shaw (född 1942), brittisk-svensk kompositör och dirigent
Frank Robert Shaw, amerikansk entomolog

G
George Shaw (1751–1813), engelsk botaniker och zoolog
George Bernard Shaw (1856–1950), irländsk författare och Nobelpristagare

H
Herbert Kenneth Airy Shaw (1902–1985), brittisk botaniker och klassicist

I
 Ian Shaw
 Irwin Shaw (1913–1984), amerikansk författare

J
 Jane Shaw (1910–2000), brittisk barnboksförfattare
 John Shaw
 John Shaw (skådespelare)
 John Shaw Billings (1838–1913), amerikansk läkare
 Julian Mark Hugh Shaw, engelsk botaniker

K
 Khadija Shaw
 Kathleen Shaw (1903–1983), brittisk konståkerska

L
Leslie M. Shaw (1848–1932), amerikansk politiker, republikan, finansminister
Lindsey Shaw (född 1989), amerikansk skådespelare
Lloyd Shaw (1890–1958), amerikansk skolledare och dansare
Logan Shaw (född 1992), kanadensisk ishockeyspelare
 Luke Shaw

M
 Marie Parker Shaw
 Marlena Shaw (född 1942), amerikansk jazz-, soul- och R&B-sångerska
 Miriam Morse Shaw, amerikansk entomolog

N
 Napier Shaw (1854–1945), engelsk meteorolog
 Natalie Shaw

R
Richard Norman Shaw (1831–1912), brittisk arkitekt

Run Run Shaw (1907–2014), hongkongkinesisk film- och TV-producent
Runme Shaw (1901–1985), hongkongkinesisk film- och TV-producent

S
Sandie Shaw (född 1947), brittisk sångerska
Scott R. Shaw, amerikansk entomolog
Sebastian Shaw (1905–1994), engelsk skådespelare
Snowy Shaw (född 1968), svensk heavy metalmusiker
 Stan Shaw

T

Tim Shaw (född 1957), amerikansk simmare och vattenpolospelare
 Tommy Shaw
Tsen-Hwang Shaw, kinesisk zoolog

V
 Vinessa Shaw

W
Wilbur Shaw (1902–1954), amerikansk racerförare
Winnie Shaw  (1947–1992), skotsk tennisspelare

Personer med förnamnet Shaw
Shaw Clifton, brittisk frälsningsofficer och Frälsningsarméns general

Engelska efternamn
Skotska efternamn
Irländska efternamn